Chiper ist der Familienname folgender Personen:

 George Chiper-Lillemark (* 1979), rumänischer Kameramann
 Laura Chiper (* 1989), rumänische Handballspielerin